(1960-), réalisateur américain
 Michael Mayer (1971-), musicien allemand
 Michael Mayer (1974-), historien allemand